Aurouze peut désigner plusieurs choses :
 Une ancienne commune de la Haute-Loire, aujourd'hui appelée Mazerat-Aurouze
 Le château d'Aurouze à Mazerat-Aurouze dans le département de la Haute-Loire
 Le château d'Aurouze à Molompize dans le département du Cantal
 Une entreprise de dératisation qui a inventé la tapette à souris

Références